Фецени има више значења:

 Фецени (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Фецени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Фецени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији